La Conférence de Québec peut référer à plusieurs réunions différentes qui ont eu lieu dans la Ville de Québec (Québec), au Canada :

 La Conférence de Québec de 1864, la deuxième conférence convoquée pour discuter de la confédération canadienne, qui fut finalement achevée trois ans plus tard. C'est ici que les 72 résolutions furent composées.

 Des réunions de haut-niveau entre les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni pour planifer une stratégie lors de la Seconde Guerre mondiale :
Conférence de Québec (1943) ;
Conférence de Québec (1944).

 Le Sommet des Amériques de Québec en 2001, une réunion pour discuter de la Zone de libre-échange des Amériques ; cette réunion fut la cible de manifestations antimondialisation massives.